Рассел Джон Дайв (, род. 21 мая 1966, Веллингтон) — новозеландский шахматист, международный мастер (1995).

Победитель чемпионатов Новой Зеландии 1986 / 87, 1995 / 96 (1—3 с М. Дрейером и Р. У. Смитом), 1998 / 99, 2015 (в группе из 10 шахматистов), 2018 (1—2 с А. Энгом), 2019 (1—2 с Э. Кером) и 2020 (в группе из 4 шахматистов) гг. Чемпион Новой Зеландии по рапиду 1993, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2005 и 2015 (1—2 с Х. Гао) гг. Чемпион острова Северный 1992, 1998, 2009, 2013 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник двенадцати шахматных олимпиад (в период с 1988 по 2018 гг.).

Участник нескольких зональных турниров.

Серебряный призер чемпионата Океании 1999 г.

Участник чемпионата Великобритании 1994 г.

Победитель опен-турнира в Лондоне (1995 г.).

Занимался игрой по переписке. Дважды (в 1991 и 1993 гг.) становился чемпионом Новой Зеландии.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Дайва в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Дайва на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Веллингтоне
Международные мастера по шахматам